Szász Béla (1840–1898) műfordító, költő, irodalomtudós, az MTA tagja
Szász Béla (1868–1938) jogász, költő, műfordító, a Kisfaludy Társaság tagja.  
Szász Béla (1872–1944) középiskolai tanár
Szász Béla (1880–1962) orvos, törvényszéki orvos
Szász Béla (1897–1974) történész, nemzetiségpolitikus
Szász Béla (1910–1999) újságíró, lapszerkesztő, a Rajk-per mellékvádlottja
Szász Béla (1910–?) újságíró, műfordító
Szász Béla (1926–2000) szerkesztő, műfordító